Ornes (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Meuse
 Ornes (Noorwegen), een plaats in de Noorse provincie Vestland
 Ørnes, een plaats in de Noorse provincie Nordland